Анатолия — населённый пункт (тип: разъезд), поселок при разъезде Анатолий   в Заринском районе Алтайского края России. Входит в состав Тягунского сельсовета.

География 
Расположен в северо-восточной части края, при разъезде Анатолий Западно-Сибирской железной дороги, у рек Березовка, Сержиха.
 Уличная сеть
Дачная ул. и Полевая ул.
 Климат
континентальный. Средняя температура января −17,7 °C, июля +19,2 °C. Годовое количество атмосферных осадков — 450 мм.

История 
Разъезд входит в муниципальное образование «Тягунский сельсовет» согласно муниципальной и административно-территориальной реформе 2007 года.

Население 

 национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 82 % от 34 жителей.

Инфраструктура 
Путевое хозяйство Западно-Сибирской железной дороги.

Социальные услуги жители получают в ближайших населённых пунктах.

Транспорт 
Разъезд доступен автомобильным и железнодорожным транспортом.

Подходит дорога местного значения.

Примечания 

Населённые пункты Заринского района